Агиларес () — город и муниципалитет в центральной части Сальвадора, на территории департамента Сан-Сальвадор.

Географическое положение 
Расположен на севере департамента, в 33 км от столицы страны, города Сан-Сальвадор. Абсолютная высота — 299 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 33,72 км². В административном отношении муниципалитет подразделяется на 5 кантонов: Флорида, Лас-Тунас, Пиналитос, Пишишапа и Лос-Мангос.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 27 859 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основу экономики составляет выращивание сахарного тростника.

Примечания 

Города Сальвадора